Der griechische Name Troizen wird verwendet für:

 eine antike Stadt in der Argolis, siehe Troizen (Stadt)
 eine neuzeitliche griechische Gemeinde auf dem Gebiet der antiken Stadt, siehe Trizina
 zur Troizen-Inschrift siehe Dekret des Themistokles

Siehe auch:
 Trizinia (Begriffsklärung)